Хайрюзовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Троицком районе Алтайского края России. Административный центр — село Хайрюзовка. В 2011 году Хайрюзовский сельсовет был укрупнён путём объединения с Горновским, Ельцовским, Новоеловским, Усть-Гавриловским сельсоветами.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 512 человек, в том числе 223 мужчины и 289 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года (после объединения сельсоветов) — 2645 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 7 населённых пунктов:
 село Гордеевка,
 село Горновое,
 село Ельцовка,
 село Новоеловка,
 село Талдинка,
 село Усть-Гавриловка,
 село Хайрюзовка.

Палеонтология 
В 2017 году жители села Гордеевка в Большой речке нашли головку бедренной кости мамонта возрастом не менее 10 тыс. лет.

Примечания 

Муниципальные образования Троицкого района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края